Улица Рериха, улица Николая Рериха — название улиц в странах бывшего СССР, названные в честь русского художника Н. К. Рериха:

 Улица Николая Рериха — улица в Москве
 Улица Николая Рериха — улица в Риге
 Улица Рериха — улица в Санкт-Петербурге